72 км, 72-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Железнодорожный пост 72-го км, 72 км, 72 километр — опустевший населённый пункт (тип: ж/д пост) в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Солгинское». Фактически — урочище

 72 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 297537
 72 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 433332
 72 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 561422
 72 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 658721
 72 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 740911
 72 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 783921